A Lethal Dose of American Hatred é o segundo álbum da banda Superjoint Ritual. O antigo baixista que apenas excursionava com a banda, Hank Williams III, tocou neste álbum. Quase todas as canções começam com uma contagem de Phil Anselmo. "Waiting for the Turning Point" e "Stealing a Page or Two From Armed & Radical Pagans" são versões finalizadas de duas faixas bônus que saíram no seu primeiro álbum, Use Once and Destroy.

Clipes 
"Waiting for the Turning Point" e "Dress Like a Target" ambos tiveram videoclipes.

Lista de faixas 
 "Sickness" – 3:06 
 "Waiting for the Turning Point" – 1:27
 "Dress Like a Target" – 2:46 
 "The Destruction of a Person" – 4:26 
 "Personal Insult" – 4:12
 "Never to Sit or Stand Again" – 5:14
 "Death Threat" – 2:10 
 "Permanently" – 3:24 
 "Stealing a Page or Two from Armed and Radical Pagans" – 3:28 
 "Symbol of Nevermore" – 5:05 
 "The Knife Rises" – 3:51 
 "The Horror" – 1:17 
 "Absorbed" – 5:45

Pessoal 
 Phil Anselmo – vocais, guitarra
 Jimmy Bower – guitarra
 Kevin Bond – guitarra
 Hank Williams III – guitarra-baixo
 Joe Fazzio – bateria

Referências 

Álbuns de 2003